XBG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bogandé (Burkina Faso)